Le  championnat d'Europe de volley-ball féminin a eu lieu à Bucarest, en Roumanie, du 15 au 26 juin 1955.

Équipes présentes

Poule unique

Classement 

1955
Volley-ball féminin
Volley-ball féminin 1955
Europe féminin 1955
Europe féminin
1955 en Roumanie
Sport en juin 1955